Argemí ist der Familienname folgender Personen:
 Francisco Argemí, spanischer Hockeyspieler
 Raúl Argemí (* 1946), argentinischer Journalist und Schriftsteller